Aan het onderdeel mannendubbel op de Europese kampioenschappen tafeltennis 2018 in de Spaanse stad Alicante namen 54 dubbelparen deel. De 16 met de hoogste ITTF world-ranking plaatsten zich rechtstreeks voor de eindronde. De overige 38 koppels speelden eerst de kwalificatieronde, waarvan er 16 doorgingen naar de eindronde. Er werd niet om de derde plek gespeeld. De winnaar van de finale pakt dus de gouden medaille, de verliezer van de finale pakt de zilveren medaille en de verliezers van de halve finales de bronzen medailles.

In de kwalificatieronde moesten drie sets gewonnen worden. In de eindronde was de wedstrijd gewonnen als er vier sets zijn gewonnen.

Titelverdedigers waren de Duitser Patrick Franziska en de Deen Jonathan Groth. Zij verloren in de halve finale van de uiteindelijke winnaars, de Oostenrijkers Robert Gardos en Daniel Habesohn.

Geplaatste paren 
Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van september 2018. Geplaatste paren slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.

De overige paren spelen eerst twee kwalificatierondes. De winnaars van de tweede kwalificatieronde plaatsen zich voor de eindronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland nam het dubbelpaar Ewout Oostwouder / Rajko Gommers deel. Namens België nam het dubbelpaar Florent Lambiet / Martin Allegro deel. Robin Devos dubbelde met de Fin Benedek Oláh.

Kwalificatie

Eindronde 

2018
Tafeltennis
Tafeltennis in 2018
Tafeltennis in Spanje
Sport in Alicante